In Nederland zijn diverse roeiverenigingen actief, herkenbaar aan de kleur van de bladen van de roeiriemen en de kleding. Beide kenmerken worden door de KNRB bijgehouden en gereglementeerd. De onderstaande lijst is ingedeeld in algemene verenigingen en studentenverenigingen.

Studentenverenigingen

Algemene verenigingen 

 
Roeiverenigingen
Roeiverenigingen